CLF steht für:
 Chairlift fix gripped, eine Bauartbezeichnung bei Sesselbahnen mit am Seil fixgeklemmten Sesseln
 Christian Liberation Front, eine Menschenrechtsorganisation in Pakistan
 Chlorfaser, eine Polymerfaser
 Cleanfeed, eine Signalart der Videotechnik
 Polyvinylidenchlorid, ein Kunststoff
 Unidad de Fomento, eine in Chile verwendete Rechnungswährung

ClF steht für:
 Chlorfluorid (Summenformel)

CLF